Militaire verkenning
 Ontdekkingsreizen
 Scouting (padvinderij, verkennerij) 
 Inventariserende fase van wat voor project dan ook